Maybe They Will Sing For Us Tomorrow () — альбом американской пост-рок/эмбиент-группы Hammock, выпущен 5 мая 2008 года на лейбле Darla Records.

В оформлении альбома использованы фотографии, сделанные фотографом Томасом Петилло (). Макет и дизайн — Эндрю Томпсон и Riceboy Sleeps.

Название 4-й песни альбома, «Mono No Aware», происходит от японского термина «Моно-но аварэ», буквально означающего «печальное очарование вещей». На эту песню режиссёром Дэвидом Альтобелли () был снят музыкальный клип.

Список композиций

Участники записи 
 Виолончель — Matt Slocum
 Мастеринг — Jim DeMain
 Микс — Derri Daugherty
 Вокал — Christine Glass Byrd (1 композиция)

Ссылки 
 Официальный сайт релиза
 Клип на песню «Mono No Aware» на YouTube
 
 
 Maybe They Will Sing For Us Tomorrow на Last.fm

Альбомы Hammock
Альбомы Hammock Music